Леванда — фамилия.
 Леванда, Александр Иванович (1765—1812) — русский писатель и переводчик.
 Леванда, Дмитрий Дмитриевич (1884—1931) — русский и украинский моряк, капитан 1 ранга.
 Леванда, Иоанн Васильевич (1734—1814) — российский проповедник.
 Леванда, Лев Осипович (1835—1888) — русско-еврейский писатель.

См. также 
 Левада